Соревнования в тройном прыжке у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 5 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Лидером мирового сезона являлась украинка Ольга Саладуха, выигравшая в конце июня чемпионат Европы в Хельсинки с результатом 14,99 м.

Олимпийская чемпионка в тройном прыжке 2004 и 2008 годов Франсуаза Мбанго Этон, которая сменила камерунское гражданство на французское, пыталась отобраться на Игры в Лондоне (на чемпионате Европы в Хельсинки она заняла восьмое место с результатом 14,19 м), но в итоге всё же не выступила на Олимпиаде.

Призёрами стали три легкоатлетки, которые выиграли медали чемпионата мира 2011 года в Тэгу, однако в другом порядке. Даже результаты были похожи: в 2011 году тройка призёров показала результаты 14,94 — 14,89 — 14,84, а на Играх в Лондоне 14,98 — 14,80 — 14,79. Ольга Рыпакова выиграла достаточно уверенно: на её счету не только лучшая попытка, но и ещё один результат, который принёс бы ей золото — 14,89 м.

39-летняя Ямиле Алдама, на своих четвёртых Играх представлявшая третью страну (в 2000 году она выступала под кубинским флагом, а в 2004 и 2008 годах — под суданским), считалась одной из фавориток после своей победы на чемпионате мира в помещении в Стамбуле в марте 2012 года с результатом 14,82 м (там она, в частности, опередила Ольгу Рыпакову). Однако, как и на чемпионате мира 2011 года, Алдама заняла пятое место. Также пятой в тройном прыжке она была на Играх 2004 года, а в 2000 году заняла четвёртое место.

Титулованные прыгуньи экс-чемпионки мира Татьяна Лебедева из России и Яргелис Савинье с Кубы в итоге не попали в восьмёрку лучших.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят показавшие результат 14,40 м или 12 лучших спортсменок по результатам квалификации.

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 
 Официальные результаты 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012